Pintér, mesterség, hordókészítő
Pintér, régi magyar családnév